Мизера — фамилия. Известные носители:

 Мизера, Франтишек (1919—1994) — чехословацкий хоккеист, нападающий.
 Мизера, Юрий Владимирович (род. 1966) — советский и российский легкоатлет.